Binsach ist Gewässername und Gewässernamensbestandteil:

 Binsach (Binsachbach), rechter Zufluss des Binsachbachs (zur Brettach, zum Kocher) bei Langenbeutingen, Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Binsach (Furtbach), linker Zufluss des Furtbach (Oberlauf des Leudelsbachs) vor Möglingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Binsach (Waagenbach), rechter Zufluss und Hauptstrang des Waagenbachs (zum Sulzbach, zur Körsch) auf dem Gemeindegebiet vor Neuhausen auf den Fildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

 Binsachbach, linker Zufluss der Brettach (zum Kocher)gegenüber Langenbeutingen, Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

 Binsachgraben (Dettelbach), rechter Zufluss des Dettelbachs (zum Main in Dettelbach, Landkreis Kitzingen) in Püssensheim, Gemeinde Prosselsheim, Landkreis Würzburg, beide Orte in Bayern
 Binsachgraben (Seenheimer Mühlbach), rechter Zufluss des Seenheimer Mühlbachs (zur Rannach) bei Ergersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Binsbach
 Binsenbach